Сильвия Остри (, урождённая Кнельман, ; 1927, Виннипег — 7 мая 2020, Йорквилл, Торонто) — канадская учёная-экономист. Глава Центра международных исследований Торонтского университета (1990—1997), канцлер Университета Уотерлу (1991—1997). Как государственная служащая и общественный деятель — руководитель Статистического управления Канады (1972—1975), председатель Экономического совета Канады (1978—1979), глава департамента экономики и статистики ОЭСР, заместитель министра в ряде канадских министерств. Член Королевского общества Канады (1991), компаньон ордена Канады (1990), член ордена Манитобы.

Биография 
Сильвия Кнельман родилась в 1927 году в Виннипеге (Манитоба). Её отец, Моррис Кнельман, был коммерсантом, иммигрировавшим в Канаду из Одессы в 1910 году. Мать, Бетси, урождённая Столлер, была уроженкой Лондона и прибыла в Канаду в том же году. Сильвия изучала экономику в Университете Макгилла в Монреале, где получила степень бакалавра в 1948 и магистра в 1950 году. Защитив докторскую диссертацию в 1954 году, постдокторантуру выполняла в Гёртон-колледже Кембриджского университета. Во время пребывания в Англии в 1956 году вышла замуж за студента Лондонской школы экономики  (будущего учёного-историка и главу учебного телевидения провинции Онтарио). В этом браке родились двое сыновей — Адам (1957) и  (1962).

Преподавательскую деятельность начала в Оксфорде. По возвращении в Канаду Сильвия Остри преподавала в Университете сэра Джорджа Уильямса (ныне в составе Университета Конкордия), Университете Макгилла, Монреальском и Оттавском университетах, была научным сотрудником () Торонтского университета. Среди преподаваемых ею дисциплин были экономика, политология и трудовые отношения. На государственной службе с 1964 года, вначале как помощник директора, а затем как директор по специальным исследованиям рабочей силы Статистического бюро доминиона (в дальнейшем Статистическое управление Канады). На посту директора отдела оставалась до 1969 года. В 1972 году возглавила Статистическое управление Канады и оставалась на этом посту до 1975 года. Остри была первой (и на момент смерти единственной) женщиной — руководительницей Статистического управления Канады. В этой должности она провела реорганизацию процедур сбора статистической информации и публикации результатов исследований, направленную на большее их соответствие нуждам пользователей, усилила координацию действий управления с другими федеральными структурами, организовала централизацию кадров управления и учредила комитет по их ротации.

По окончании работы в Статистическом управлении была назначена заместительницей министра потребительских и корпоративных дел (первая женщина — заместитель министра в истории страны), а в 1978—1979 годах была председательницей Экономического совета Канады. В 1979 году Остри отправилась в Париж, где до 1983 года возглавляла департамент экономики и статистики Организации экономического сотрудничества и развития. Остри стала первой женщиной во главе этого ведомства. Вернувшись в Канаду, в 1984—1985 годах занимала посты заместительницы министра международной торговли и координатора международных экономических связей в правительстве Канады. С 1985 по 1988 год — канадский посол на многосторонних торговых переговорах и личный посланник премьер-министра на экономических саммитах. Среди международных встреч, в которых Остри играла важную роль, были Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле и экономический саммит Большой семёрки.

В 1988—1989 годах — почётный временный член Совета по международным отношениям в Нью-Йорке. С 1990 года одновременно занимала несколько руководящих постов. До 1994 года была сопредседателем независимой экспертной комиссии по экономическому восстановлению Венгрии от стран Запада. Ло 1995 года — председатель национального совета Канадского совета по международным отношениям. До 1997 год — председатель Центра международных исследований Торонтского университета и до 1997 года — канцлер Университета Уотерлу (с 1997 года — почётный канцлер). Входила также в состав академического консультативного совета всемирной организации ОРТ Остри также занимала пост консультанта Комиссии по транснациональным корпорациям Организации Объединённых Наций и входила в совет директоров Bank of Montreal. В 1992 году основала Фонд Сильвии Остри, спонсирующий ежегодные лекции по международным отношениям. Участвовала в создании программы приглашённых преподавателей ASEAN.

За несколько лет до смерти перенесла инсульт. Скончалась в мае 2020 года у себя дома в Йорквилле (Торонто) в возрасте 92 лет, пережив мужа, умершего в 2006 году, и оставив после себя двоих сыновей.

Признание заслуг 
Сильвия Остри — почётный доктор 19 вузов в Канаде и других странах. В 1991 году стала действительным членом Академии общественных наук Королевского общества Канады.

В 1978 году была произведена в офицеры ордена Канады за свою деятельность в качестве руководителя Статистического управления Канады, заместителя министра потребительских и корпоративных дел и председателя Экономического совета Канады. В 1991 году была повышена до компаньона ордена Канады — высшей степени этого ордена. Среди заслуг Остри, помимо уже перечисленных при представленни к предыдущей награде, указывались её работа как заместительницы министра международной торговли и посланницы министерства иностранных дел на многосторонних торговых переговорах, а также руководящий пост в системе ОЭСР. В 2009 году была удостоена ордена Манитобы. Государственные награды Оспри включают также медали Золотого и Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II. В 1987 году она была удостоена премии за выдающиеся достижения правительства Канады — высшей награды для федеральных служащих в этой стране. В честь Сильвии Оспри Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев учредило серию лекций.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Университета Макгилла
Члены Канадского королевского общества
Почётные доктора Торонтского университета
Преподаватели Оксфордского университета
Преподаватели Университета Макгилла
Преподаватели Монреальского университета
Преподаватели Университета Конкордия
Преподаватели Оттавского университета
Долгожительницы Канады
Женщины-экономисты